L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 9 au  à Montréal, sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie WTA 1000 de la saison 2021.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'italienne Camila Giorgi remporte son 3e titre WTA, le 1er en catégorie WTA 1000, face à la tchèque Karolína Plíšková qui perd, elle, sa 2e finale de WTA 1000 de la saison.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2021)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Canada
Tennis en août 2021
Sport au Québec en 2021